Henbury (Bristol), een plaats in het Engelse graafschap Bristol
 Henbury (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Henbury (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire